Dronning Sofia af Spanien (Sofia Margarita Viktoria Frederika; født 2. november 1938), indtil sit ægteskab kendt som Prinsesse Sofia af Grækenland og Danmark (), var dronning af Spanien fra 1975 til 2014 som hustru til Kong Juan Carlos af Spanien.

Hun er datter af Kong Paul og Dronning Frederike af Grækenland. I 1962 blev hun gift med den spanske prins Juan Carlos, søn af den spanske tronprætendent Juan af Barcelona, med hvem hun har tre børn: Elena, Cristina og Felipe. I 1975 blev hun dronning af Spanien, da hendes mand besteg tronen efter Francisco Francos død. Juan Carlos abdicerede til fordel for deres søn Felipe i 2014.

Dronning Sofia tilhører fyrstehuset Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg. Hun er søster til Eks-kong Konstantin 2. af Grækenland.

Biografi

Prinsesse af Grækenland 

Prinsesse Sofia blev født den  i sine forældres residens Villa Psychiko i Psychiko, en forstad til Grækenlands hovedstad Athen. Hun var niece til Grækenlands daværende konge Georg 2. og ældste datter af den barnløse konges lillebror og tronfølger Prins Paul og hans hustru Prinsesse Frederika, der var født prinsesse af Hannover. Hendes far var den tredje og yngste søn af Kong Konstantin 1. af Grækenland og Prinsesse Sophie af Preussen, mens hendes mor var den eneste datter af Hertug Ernst August af Braunschweig og Prinsesse Viktoria Luise af Preussen. Halvandet år senere blev hendes bror, den senere kong Konstantin 2. af Grækenland, født.

I april 1941 under 2. verdenskrig måtte den græske kongefamilie flygte fra Grækenland, og familien drog i eksil i Sydafrika. Her blev Sofia søster, Prinsesse Irene, født i 1942. Familien flyttede til Egypten i 1944. I 1946 besluttede det græske folk ved folkeafstemning at genindsætte Georg 2. på tronen, og da vendte også Prins Paul og Prinsesse Frederika tilbage til Grækenland med deres børn.

Hun tilbragte flere af sine ungdomsår i Egypten på en pigeskole i Alexandria. Hun afsluttede sin uddannelse på Schule Schloss Salem i Sydtyskland og studerede herefter børnepasning, musik og arkæologi i Athen. Hun repræsenterede sit hjemland ved De Olympiske Lege i 1960 i sejling uden medalje som hendes bror Konstantin.

Ægteskab og børn 
Hendes mor, Frederike af Hannover, havde i 1954 arrangeret et krydstogt i det græske øhav for alle de unge europæiske kongelige. Her mødte Sofia sin kommende mand, Infante Juan Carlos af Spanien, og de blev gift 14. maj 1962 i Athen. Det lå ikke i kortene, at Juan Carlos skulle blive konge, da Francisco Franco regerede Spanien. I 1969 valgte diktatoren Juan Carlos som sin efterfølger, og parret blev dermed Prins og Prinsesse af Spanien.

Parret har tre børn:
 Elena af Spanien (født 20. december 1963) – gift 1995 med Jaime de Marichalar y Saénz de Tejada – 2 børn.
 Cristina af Spanien (født 13. juni 1965) – gift 1997 med Iñaki Urdangarin – 4 børn.
 Felipe af Spanien (født 29. januar 1968) – gift 2004 med Letizia Ortiz – 2 børn.

Dronning af Spanien 
Den 22. november 1975 blev Sofia dronning, da monarkiet blev genindført og hendes mand blev konge af Spanien.

Den 2. juni 2014 meddelte Juan Carlos, at han havde besluttet at abdicere til fordel for sin søn Felipe. Abdikationen forudsatte dog godkendelse af både den spanske regering og parlament, hvilket blev givet med et stort politisk flertal den 11 juni. Den 19. juni blev kronprins Felipe indsat som Kong Felipe 6., og dronning Sofia blev afløst som dronning af sin svigerdatter Letizia.

Agenda og personlige holdninger 
I sit virke som dronning brugte hun meget af sin tid til hjælp for stofmisbrugere. Hun støttede desuden flere humanistiske organisationer som Somaly Mam, der bekæmper børneprostitution i Cambodia.

Af kontroversielle holdninger kan nævnes hendes udtalelser i forbindelse med et interview i anledning af hendes 70 års fødselsdag i 2008. Her udtrykte hun bekymring med loven om ægteskab mellem to af samme køn og især om Gay Prides. Hun har desuden været kritisk over Krigen i Afghanistan i 2001.

Æresbevisninger

Udenlandske dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (1980)
 : Kommandør af Storkorset af Trestjerneordenen (siden den 16. oktober 2004).
 : Storkors af Sankt Olavs Orden (No.St.O.1.)  (1982)
 : Medlem af Serafimerordenen (S.Sph.)  (1979)

Anetavle

Kildehenvisninger

Litteratur

Eksterne henvisninger 

Prinsesser fra Grækenland
Prinsesser fra Danmark
Dronninger af Spanien
Huset Glücksburg
Personer fra Athen
Storkors af Sankt Olavs Orden
Kommandører af Storkorset af Trestjerneordenen
Riddere af Serafimerordenen